Plaatsen in de VS
 Baxter (Iowa)
 Baxter (Minnesota)
 Baxter (Tennessee)

Andere
 Baxter International, bedrijf dat infusen maakt
 Merknaam van infusen
 Infuus, in België genoemd naar het merk
 Baxter (band)
 Baxter Verticut Inc., fabrikant van bandzaagmachines